У́лица Геро́ев Черно́быля — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Героев Чернобыля — улица в Житомире.
 Улица Героев Чернобыля — улица в Никополе Днепропетровской области.
 Улица Героев Чернобыля — улица в Чернигове.

См. также 

 Улица Героев